IK Gauthiod är en svensk fotbollsklubb, baserad i Grästorp, Västra Götalands län.

Historia 
Sedan IK Gauthiod grundades den 30 juli 1924 har klubben främst deltagit i de lägre divisionerna i det svenska fotbollsseriesystemet. Klubben har avancerat i seriesystemet och spelar 2019 i Division 2 Norra Götaland, vilket är den fjärde nivån i svensk fotboll. IK Gauthiod spelar sina hemmamatcher på Lunnevi i Grästorp.
Det fornnordiska namnet betyder Göta rike; Götaland. 

IK Gauthiod har även ett damlag som 2019 spelar i division 1 Norra Götaland och en ungdomssektion med lag i olika åldrar. 

Klubben är med i Västergötlands Fotbollförbund.

Spelare

Truppen

Säsonger

Noterbara spelare 
  Marcus Dahlin

Referenser

Externa länkar 
 IK Gauthiod - Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1924